Stefánsson ist ein patronymisch gebildeter isländischer Personenname mit der Bedeutung „Sohn des Stefán“. Die schwedische Form des gleichfalls patronymisch entstandenen Familiennamens ist Stefansson.

Namensträger 
 Davíð Stefánsson (1895–1964), isländischer Dichter
 Friðjón Stefánsson (1911–1970), isländischer Schriftsteller
 Halldór Stefánsson (1892–1979), isländischer Schriftsteller
 Hannes Stefánsson (* 1972), isländischer Schachspieler
 Hermann Stefánsson (* 1968), isländischer Schriftsteller
 Janne Stefansson (* 1935), schwedischer Skilangläufer
 Jóhannes Stefánsson (1883–1968), isländischer Ringer, Zirkuskünstler und Hotelier, siehe Jóhannes á Borg

 Kári Stefánsson (* 1949), isländischer Neurologe, Chef von DeCODE Genetics
 Magnús Stefánsson, ursprünglicher Name von Örn Arnarson (Schriftsteller) (1884–1942), isländischer Lyriker
 Malte Stefansson (* 2000), schwedischer Biathlet
 Ólafur Stefánsson (* 1973), isländischer Handballspieler
 Sigvaldi Stefánsson, ursprünglicher Name von Sigvaldi Kaldalóns (1881–1946), isländischer Komponist und Arzt
 Stefán Jóhann Stefánsson (1894–1980), isländischer Politiker
 Stefán Karl Stefánsson (1975–2018), isländischer Theater- und Filmschauspieler
 Vilhjálmur Stefánsson (1879–1962), kanadischer Polarforscher, Ethnologe und Ernährungswissenschaftler

Sonstiges 
 Stefansson Bay, Bucht an der Küste des Kemplands, Antarktika
 Stefansson Strait, Meerenge vor der Ostküste des Palmerlands, Antarktika

Einzelnachweise 

Isländischer Personenname
Patronym